Чемпионат России по тхэквондо 2013 года среди мужчин и женщин проходил с 13 по 17 ноября в подмосковном Красноармейске. В соревнованиях приняли участие 425 спортсменов из 50 регионов страны.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России по Тхэквондо ВТФ. 3-17 ноября 2013 года. Красноармейск МО. Хроника соревнований. Победители Чемпионата России. Фото и видеоматериалы

Чемпионаты России по тхэквондо
Чемпионаты России в 2013 году
2013 год в тхэквондо
Ноябрь 2013 года в России
Спортивные соревнования в Московской области